Felix (naam), jongensnaam

Personen 
 Antonius Felix, van 52-58 of 60 procurator van Judea
 Lucius Cornelius Sulla Felix, Romeins politicus, veldheer en dictator (ca. 138 v.Chr. - 78 v.Chr.)
 Flavius Felix, Romeins bestuurder, politicus en generaal (ca. 390 - 430)
 Felix van Nîmes, eerste bisschop van Nîmes, circa 407
 Felix van Aquitanië, hertog van Aquitanië (660-670)
 Felix van Cantalice, heilige (1515-1587)
 Paul Felix, Belgisch architect (1913-1981)
 Felix (musicus), pseudoniem van Britse dj Francis Wright (1973)

Pausen 
 Felix I (269-274)
 Felix II tegenpaus, maar ook als rechtmatige paus erkend (355-365)
 Felix III (483-492)
 Felix IV (526-530)
 Felix V, tegenpaus (1439-1449)

Plaats 
 Felix (Almería), een gemeente in de Spaanse provincie Almería in de regio Andalusië

Strips 
 Felix de Kat, stripfiguur bedacht in 1922
 Felix (stripreeks), een stripreeks van Maurice Tillieux

Overig 
 Felix kattenbrood, de naam van een merk kattenvoer
 Felix de Feniks, personage in de boekenreeks Harry Potter
 Felix Mumford, een handpop en goochelaar uit Sesamstraat
 Brouwerij Felix, een Belgische drankenhandel en voormalige brouwerij
 Felix (orkaan), een orkaan uit 2007
 Felyx, een Nederlandse aanbieder van elektrische deelscooters

Zie ook 
 Feline, vrouwelijke variant